Charov est un patronyme porté notamment par :

 Iouri Charov (1939-2021), escrimeur soviétique ;
 Piotr Charov (1799-1846), architecte russe ;
 Vladimir Charov (1952-2018), écrivain russe.